Il doppio  del Baku Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Iryna Burjačok e Valerija Solov'ëva erano le detentrici del titolo, ma Solovyeva ha deciso di non partecipare. Buryachok ha partecipato con Oksana Kalašnikova e sono riuscite a vincere il torneo superando in finale Eléni Daniilídou e Aleksandra Krunić per 4-6, 7-63, [10-4].

Teste di serie 

  Mandy Minella /  Chanelle Scheepers (primo turno)
  Iryna Burjačok /  Oksana Kalašnikova (campionesse)

  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (semifinale)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinale)

Wildcard 

  Kamilla Farhad /  Sabina Sharipova (primo turno)

  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2013
Baku Cup 2013